Russian Time (tidigare känt som RT Russian Time) är ett ryskt racingteam som tävlar i GP2 Series, grundat 2013 av Igor Mazepa.

Resultat

GP2 Series

Med Motopark Academy

Med iSport International

Med Virtuosi Racing

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Ryska racingstall